U19-Europamästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades i Tyskland 25 juli–3 augusti 2003.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

2003 i Tyskland
2003
Internationella fotbollstävlingar i Tyskland
Fotbollsåret 2003